Островський район () — назва двох адміністративно-територіальних одиниць у Росії:
 Остро́вський район — район Костромської області.
 О́стровський район — район Псковської області.